Jasne (ukrainisch ; russische Entsprechung /Jasnoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Jasne (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk, siehe Jasne (Holowaniwsk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Karliwka, siehe Jasne (Karliwka)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Hoschtscha, siehe Jasne (Hoschtscha)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Jasne (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Bereschany, siehe Jasne (Bereschany)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj, siehe Jasne (Nowhorod-Siwerskyj)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Ljuboml, siehe Jasne (Ljuboml)

 Siedlung in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Jasne (Dschankoj)
 Siedlung in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Dokutschajewsk, siehe Jasne (Dokutschajewsk)
 Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Lutuhyne, siehe Jasne (Lutuhyne)
 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Tscherniwzi, siehe Jasne (Tscherniwzi)

siehe auch:
 Jasnoje

uk:Ясне